Vox populi, frase;
Vox Populi, empresa brasileira;
Vox Populi (curta-metragem), filme brasileiro;
Vox Populi (programa de televisão), de entrevistas, brasileiro

Desambiguação